Kumara bezeichnet:

in der indischen Mythologie:
 die Vier Kumaras, erstgeborene Söhne des Brahma und die Welt durchwandernde Seher (Rishis) 
 als Beiname den Kriegsgott Skanda
 als Beiname den Feuergott Agni

Außerdem:
 Kumara (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Kumara Junction, eine kleine Siedlung in Neuseeland im Kreuzungsbereich des State Highway 73 und des State Highway 6
 Kūmara, in Neuseeland in der Sprache der Māori verwendeter Begriff für die Süßkartoffel
 ein Synonym für die Gattung Aloe

Kumara ist der Familienname folgender Personen:
 Arachchige Pradeep Kumara (* 1982), sri-lankischer Fußballspieler
 Hemantha Susantha Kumara (* 1991), sri-lankischer Leichtathlet
 Lahiru Kumara (* 1997), sri-lankischer Cricketspieler
 Manjula Kumara (* 1984), sri-lankischer Leichtathlet